Vortisch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Vortisch (1899–1991), deutscher Jurist und Politiker (FDP/DVP)
 Lothar Vortisch (* 1934), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Louis Christian Heinrich Vortisch (1804–1871), deutscher Pastor und Naturforscher
 Otto Vortisch (1897–1971), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin